

Черкаський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Черкаський сільський округ — адміністративна одиниця, Саркандський район, Жетисуська область